Harrisburg (Arkansas)
 Harrisburg (Carolina do Norte)
 Harrisburg (Dakota do Sul)
 Harrisburg (Illinois)
 Harrisburg (Missouri)
 Harrisburg (Nebraska)
 Harrisburg (Ohio)
 Harrisburg (Oregon)
 Harrisburg (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos